Kulau steht für:

 Culau, eine osttimoresische Siedlung in der Gemeinde Dili
 Coulau, eine osttimoresische Aldeia in der Gemeinde Aileu